Phoenix Automotive steht für:

 Phoenix Automotive (Gloucestershire), britischer Automobilhersteller aus Gloucestershire
 Phoenix Automotive (Wiltshire), britischer Automobilhersteller aus Wiltshire